Scoundrels (televisieserie), een Amerikaans televisieserie uit 2010
 Scoundrels (boek), thriller van Bernard Cornwell
 Scoundrels (band), Engelse bluerockband
 The Scoundrel (1931), film van Eugen Schüfftan en Franz Wenzler uit 1931
 The Scoundrel (1935), film van Ben Hecht uit 1935
 The Scoundrel (1939), film van Hans Deppe uit 1939